Ставропо́льский прое́зд — название проездов в различных населённых пунктах России.

 Ставропольский проезд — проезд в Москве
 В Пензе:
 Ставропольский проезд
 1-й Ставропольский проезд

См. также 

 Ставропольская улица
 Ставропольский переулок
 Ставропольская площадь